Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились 15 и 17 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Основным фаворитом считался 28-летний рекордсмен мира Грант Хэкетт из Австралии, который побеждал на этой дистанции на Олимпиадах 2000 и 2004 годов. Ещё одним претендентом был чемпион мира 2007 года на этой дистанции поляк Матеуш Саврымович. 

Хэкетт вышел в финал с лучшим результатом, установив новый олимпийский рекорд (14.38,92), отобрав его у канадца Райана Кохрейна (14.40,84), который плыл двумя заплывами ранее. Также в предварительных заплывах были установлены новые рекорды Европы (Юрий Прилуков), Азии (Чжан Линь) и Африки (Усама Меллули). Саврымович не сумел выйти в финал, показав девятое время (0,77 сек отставания от восьмого места).

В финале Хэкетт не сумел улучшить своё время, он проплыл за 14.41,53. Первым же неожиданно стал 24-летний тунисец Усама Меллули, который проплыл медленнее, чем Хэкетт в предварительном заплыве — 14.40,84 (новый рекорд Африки). Третьим стал канадец Кохрейн, который также проплыл медленнее, чем в предварительном заплыве (14.42,69). Прилуков отстал от канадца на 0,52 сек.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
15 августа 2008, с 18:57 до 20:32 по местному времени (UTC+8)

Финал 
17 августа 2008, в 10:14 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, мужчины, 1500 м